Gone hace referencia a varios artículos:

Cine
 Gone, película de 2007 titulada Viaje a lo inesperado en español;
 Gone, película de 2012 titulada Sin rastro en España y 12 horas en Hispanoamérica.

Música
 Gone, álbum del cantante Bill Medley de 1970;
 Gone, álbum de la banda estadounidense Red de 2017;
 «Gone!», canción de la banda británica The Cure de 1996;
 «Gone», canción del grupo U2 de 1997;
 «Gone», canción del grupo estadounidense NSYNC de 2001;
 «Gone», canción de la banda estadounidense Switchfoot de 2003;
 «Gone», canción de la banda estadounidense Halo Circus de 2013;
 «Gone», canción de la cantante estadounidense Bebe Rexha de 2014;
 «Gone», canción de la cantante británica Charli XCX de 2019;
 «Gone», canción de la cantante neozelandesa Rosé de 2021.

Televisión
 Gone, episodio de la sexta temporada de la serie televisiva de animación infantil Bob Esponja de 2008;
 Gone, decimoprimer episodio de la sexta temporada de la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer de 2002;
 Gone, serie de televisión policíaca de NBCUniversal International Networks de 2017.

Siglas 
 Gran Oriente Nacional de España, obediencia masónica histórica;